Лозовицы:

 Лозовицы — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Добрывичская волость.
 Лозовицы — железнодорожная станция в Псковской области на линии Новосокольники — Дно.